Krehl ist der Familienname folgender Personen:

 August Krehl (1784–1855), Professor der Theologie und Universitätsprediger
 Bernd Krehl (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Christoph Krehl (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler, Hockeyspieler und Richter am Bundesgerichtshof
 Constanze Krehl  (* 1956), deutsche Politikerin (SPD) 
Gottlieb Ludolph Krehl (1745–1823), deutscher evangelischer Geistlicher

 Sofie Krehl (* 1995), deutsche Skilangläuferin
 Stephan Krehl (1864–1924), deutscher Musiktheoretiker und Komponist
 Wilhelm Krehl (1777–1824), Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Creel (Begriffsklärung)